Bambina (pjesma, Đavoli)
Bambina (mjuzikl)
Bambina (pjesma, Idoli)
Bambina glavica
Bambino